Марин — имя, которое носили некоторые святые:

 Марин — мученик Томийский, пострадал со святыми Седофой и Феодотом, память 5 июля.
 Марин — диакон, память 3 сентября,
 Марин — мученик Кесарийский, воин, память 3 марта и 7 августа.

Примечания